Příjmení Burns nosí více významných osobností:

 AnnMaria Burnsová (* 1958) – americká zápasnice – judistka
 Bob Burns (1950–2015) – americký bubeník
 Brent Burns (* 1985) – kanadský hokejový obránce
 Brooke Burnsová (* 1978) – americká herečka a modelka
 Edward Burns (* 1968) – americký herec, filmový producent, scenárista a režisér
 George Burns (1896–1996) – americký komik, herec, zpěvák a spisovatel
 John Burns (1858–1943) – anglický politik
 Ken Burns (* 1953) – americký filmový a televizní dokumentarista
 Marc Burns (* 1983) – atlet, sprinter reprezentující Trinidad a Tobago
 Megan Burnsová (* 1986) – britská herečka, zpěvačka a hudebnice
 Nathan Burns (* 1988) – australský fotbalista
 Richard Burns (1971–2005) – britský rallyový jezdec
 Robert Burns (1759–1796) – skotský básník a autor písní

fiktivní postava
 Frank Burns – jedna z hlavních postav filmu a seriálu M*A*S*H
 Montgomery Burns – fiktivní postava z amerického animovaného seriálu Simpsonovi